Канчер — фамилия. Известные носители:
 Канчер, Сергей Васильевич (род. 1955) — депутат Государственной Думы.
 Канчер, Юрий Александрович (род. 1957) — первый заместитель Главы Республики Карелия.